Plaats in Indonesië
 Plosoharjo (Toroh), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Plosoharjo (Pace), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java